Нюрнберзький процес — міжнародний судовий процес над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини.

Також 
 Нюрнберзький процес — американський фільм-драма 1961 року